Bitou ou Bittou peut faire référence à :

Toponymie 
 Bittou (ou Bitou), un département et une commune urbaine dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Bittou (ou Bitou), le village chef-lieu de ce département.
 Bitou, une municipalité du district municipal de la route des jardins dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud.

Homonymie de toponyme